Niemcy:
 Bauler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Bauler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm